Білокур Катерина Василівна (1900—1961) — українська художниця, майстер народного декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва».
 Білокур Мотрона Титівна (1908—1965) — ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Білокур Оксана Анатоліївна (* 2001) — українська футболістка, нападниця.